Ruota ima više značenja:
 Ruota, Cuneo
 Ruota, Lucca